Odriozola es un apellido de origen vasco.

Puede referirse a:
 Odriozola (apellido), de origen vasco, España.
  Edu Odriozola, exjugador y entrenador de fútbol. 
  Jacobo Odriozola, exjugador de baloncesto. 
  Jon Odriozola, ex ciclista y director ciclista.
  José María Odriozola, expresidente de la Federación Española de Atletismo.
  Álvaro Odriozola, futbolista del Real Madrid.
  Kauldi Odriozola, jugador de balonmano español y componente del Bidasoa Irún.
  Miguel Odriozola, catedrático de zootecnia. 
  Miguel Ángel Odriozola, arquitecto. 
  Mikel Odriozola Domínguez, atleta especialista en marcha atlética. 
  Omar Odriozola, músico y poeta. 
  Ricardo Odriozola, violinista y compositor. 
  Manuel de Odriozola, militar y bibliotecario.
  Luis Odriozola, compositor, cantante y productor.